K.O. en 9 rounds est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album est composé de neuf histoires courtes.

Coups de Soleil 
7 planches

Un jeune garçon signale un bandit recherché par la police. Ric et Bourdon le poursuivent. Ric se fait emprisonner dans une tour et envoie à Bourdon un message codé à l'aide d'un miroir. Les bandits comptaient sur cette réaction pour pouvoir attraper le commissaire. Mais celui-ci arrive avec les gendarmes, mis en garde par le fait que Ric l'avait appelé par son prénom.

Le Village de la Peur
11 planches

Ric et Bourdon recherchent des fuyards dans un village perdu. Bourdon finit séquestré par les bandits, qui ont envahi le village et enfermé les habitants. Mais Ric vient le sauver après les avoir délivrés.

L'assassin fantôme
8 planches

Ric et Bourdon sont témoins d'un meurtre : un savant retrouvé enfermé avec son assistant inconscient. La maison est fouillée, en vain. Ric puis l'assistant sont agressés. Mais Ric comprend que ce qu'il a vu avec Bourdon était en fait un film, et que c'était l'assistant le meurtrier.

Silence… Clinique
8 planches (datées de 1971)

Bourdon est hospitalisé, et une tentative de meurtre est commise dans la chambre adjacente. Ric tente de poursuivre l'agresseur. La victime est en fait un repris de justice qui cachait des bijoux et qui ont été volés lors de l'agression. On convoque dans la chambre de Bourdon les suspects, mais Ric confond le coupable, un des médecins.

Comme une Lettre à la Poste
8 planches (datées de 1972)

Ric et Hermelin sont séquestrés : Ric doit rédiger une enveloppe pour Bourdon, par des malfrats qui veulent se venger du commissaire en lui envoyant une lettre piégée. Mais Ric fait fabriquer par Hermelin une encre sympathique qui prévient Bourdon.

Péril en la Demeure
8 planches

Ric tend un piège à des malfrats qui séquestrent une famille pour récupérer un magot caché 6 mois plus tôt. Il s'introduit dans la maison à la suite d'une simulation d'accident. Il parviendra à mettre les bandits hors d'état de nuire à l'aide de jouets transformés en armes.

Le Traitre malgré lui 
12 planches

Ric, attiré par un chien errant, se retrouve enlevé par Xavier Ballard. Il lui impose des épreuves pour le tester puis veut le torturer en attendant une rançon. Mais c'était un piège : le chien était un chien de la police et aide Ric pour arrêter toute la bande.

Qui a volé le Tintin en or ?
7 planches (datées de 1976)

Une sculpture de Tintin, œuvre d'Hermelin, est volée lors d'une réception au journal, pendant que la lumière était coupée : une femme est assommée et la sculpture a disparu par le vide-ordure. Ric recherche le complice resté dans la pièce, mais les premiers suspects sont innocents. Ric finit par penser que le coupable porte le masque d'un proche : c'est effectivement un faux Hermelin qui a fait le coup.

Les Otages
8 planches

Une prise d'otage a lieu dans une banque. Ric et un autre client sont emmenés par les braqueurs. Ce personnage est en fait un mafieux qui tente de traiter avec les bandits : mais c'est une mise en scène, pour lui faire avouer ses crimes. Les braqueurs étaient des policiers grimés, dont Bourdon et Ledru.

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1980